St. Patricks River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 St. Patricks River (Big River), Nebenfluss des Big River in Victoria
 St. Patricks River (North Esk River), Nebenfluss des North Esk River in Tasmanien